Оук-Гроув (, ) — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — городок в Алабаме.
 Оук-Гров — городок в Арканзасе.
 Оук-Гров-Хайтс — город в Арканзасе.
  — городок в Висконсине, округ Бэррон.
  — городок в Висконсине, округ Додж.
  — городок в Висконсине, округ Пирс.
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Индиане.
  — город в Кентукки.
  — городок в Луизиане.
  — город в Миннесоте.
  — город в Миссури.
  — деревня в Миссури.
  — городок в Оклахоме.
  — поселение в Орегоне.
  — поселение в Теннесси, округ Вашингтон.
  — поселение в Теннесси, округ Самнер.
  — городок в Техасе.
  — поселение в Южной Каролине.

Прочее 
  — ж/д станция в городе Малден (штат Массачусетс, США).

См. также 
 Сражение при Оак-Гроув (25 июня 1862 года)
 
 
 
 
 
 Дубовая Роща и Дубовая роща
 Оук
 Гроув